Спас-Ко́нино — село в составе Шелепинского сельского поселения Алексинского района Тульской области России.

Название 
Этимология названия селения может иметь финно-угорские корни. Эти народы коня считали священным животным. Конь являлся предметом религиозного чествования. Вблизи села находится памятник природы — большой камень-валун. Во времена язычества такие камни являлись культовыми святилищами — местом поклонения и носили название . Церковь называла такие камни «синими» (от слова сине́ц — бе́с). От такого камня и могло произойти древнее название поселения. Второе слово-прибавка «спас» — от храма, построенного в честь Спасителя. Местное предание истолковывает происхождение название от дозорных конных отрядов, располагавшихся в этих пограничных местах Московского государства для наблюдения и предупреждения об опасности татарских набегов.

География 
Располагается на левом берегу ручья Крушма (Малая Крушма), в 15 км от районного центра — Алексина, в 10 км от деревни Большое Шелепино — сельского административного центра.

Уличная сеть села состоит из восьми улиц: Агеева, Колхозная, Макарова, Механизаторов, Полевая, М. Поливановой, Строителей, Юбилейная.

История 
Ранее селение находилось примерно в километре от нынешнего и называлось Селиваново. Оно было сожжено татарами вместе с церковью. Сегодняшнее село находится на месте, где стоял наблюдательный конный пикет (застава).

Предположительно новое поселение Селиваново было образовано не позднее первой половины XVI века. В XVII — начале XVIII века село Селиваново входило в состав Конинского стана Алексинского уезда. Согласно писцовой книге 1685 г.:

По ревизии 1709 г. крепостные крестьяне в селе принадлежали следующим помещикам: Нартов Семён Прокофьевич, Селиверстов	Афанасий Артемьевич, Арсеньев Варфоломей Еремеевич, Вырубов	Иван Михайлович. В это время именуется в ревизских сказках сельцо Конин, хотя по числу жителей превосходит отдельные сёла уезда. Новое название дано в честь исторического города Конин (городище обнаружено между Спас-Кониным и Колюпановым), центра Конинского княжества. До середины XIX века названия Селиваново и Спас-Конино употреблялись параллельно («Спас-Конино Селиваново тож»).

С XIX века и до революции 1917 года село являлось центром станового квартала (Спас-Конинской волости Алексинского уезда). Границы волости не совпадали с церковным приходом.

В 1859 году в селе насчитывалось 29 крестьянских дворов; в 1915 — 60 дворов.

Церковь Спаса Преображения 

Первый в селе деревянный храм был сожжён татарами вместе с селом. Второй, также деревянный храм построен с селом уже на новом месте около реки Крушмы, просуществовал до 1765 года и был заменён из-за ветхости на новый. Третий по счёту деревянный храм построен на средства неизвестной помещицы, на месте существующего храма, сгорел в 1795 году.

В начале XIX века на месте сгоревшего храма, на средства прихожан, была заложена каменная церковь во имя Спаса Преображения Господня (Спасо-Преображенская) с приделами Казанской иконы Божией Матери (освящён в 1817) и святого Николая Чудотворца (освящён в 1827). С этого момента село именуется Спас-Конин. Главное здание храма, из-за недостатка средств на постройку, достроили и освятили лишь в 1860 году при участии и на пожертвования местного помещика М. А. Фролова. Особым предметом церковной утвари было древнее Евангелие, подаренное ещё деревянному храму в 1686 году Марфой Матвеевной — супругой царя Фёдора Алексеевича. Храм сохранился в своём первоначальном виде до настоящего времени. Штат церкви состоял из священника и двух псаломщиков. Имелось церковной земли — 79 десятин и под церковью, кладбищами и усадьбами притча около 10 десятин.

В состав церковного прихода входили: само село; сельцо: Березовка, Ларино (Ларинская, Ларинские выселки), Маньшино; деревни: Малое Бизюкино (Нижнее Бизюкино), Большое Бизюкино (Верхнее Бизюкино), Есипово (Есипова), Клешня, Нарышкино (Нарышкина), Желудевка (Желудовка), Захаровка (ныне не сущ., урочище Захаровка), Мерлево (ныне не сущ., урочище Мерлеева), Торчково (Тарчкова, Торьчково) с общей численностью крестьян-прихожан 2344 (по состоянию на 1857 год). С 1885 года в селе имелась церковно-приходская школа.

С 1956 года храм не функционировал и использовался под склад удобрений. 

В 2010-е гг. началось восстановление церкви, по состоянию на 2019 г. храм действует.

Население 
 

* крестьяне крепостные помещичьи

См. также 
 Конинское княжество

Литература 
 Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула. Тип: Соколова и Фортунатова. 1895. Спас-Конино. стр. 59-62.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин